Кущи:

 Кущи — шалаши; еврейский праздник кущей — Суккот (мн. ч. от сукка, шалаш).

Азербайджан 
 Кущи (Кушчинский) — посёлок (ренее село), Дашкесанский район

Грузия 
 Кущи — село, Марнеульский муниципалитет
 Кущи — деревня, Цалкский муниципалитет

Украина 
 Кущи — казацкий род, см. Казацкая старшина Гетманщины